Termenul „Faraday” se poate referi la:

 Ann Faraday (n. 1972), 
 Michael Faraday (1791–1867), fizician englez
 Dr. Daniel Faraday, personaj de ficțiune din serialul american de televiziune Lost 
 Efectul Faraday sau polarizarea rotatorie magnetică
 CS Faraday (1874), vapor
 CS Faraday (1923), vapor